Sattelbogen steht für:

 Sattelbogen (Architektur), architektonisches Element
 Sattelbogen (Traitsching), Ort in der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Friesach-Sattelbogen, Ort in der Gemeinde Friesach
 Sattelbogen (Adelsgeschlecht), ein Adelsgeschlecht
 der Ritter von Sattelbogen im Further Drachenstich